Укаб () — многозначное арабское слово, заимствовано во многих языках, основное значение «орёл», происходит от глагола «'кб» - «преследовать», «наказывать». Слово может быть именем нарицательным и именем собственным, является однокоренным с именами Укба и Якуб.
 Укаб — чёрное знамя пророка Мухаммеда.
 Укаб — мужское имя.
 Укаб ибн Мухиййа — участник движения ихванов.
 Укба ибн Нафи
 Аль-Укаб аль-мисри (Египетский орёл) — Обыкновенный стервятник.

арабские имена